dawne gminy:
 gmina Dubno – gmina wiejska, powiat dubieński, woj. wołyńskie
 gmina Dubno – gmina wiejska, powiat grodzieński, woj. białostockie